Detta är en lista över sjöar i Övertorneå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Övertorneå kommun.

Lista

Övertorneå kommun
 Lista